Оса́да Пско́ва:

 Осада Пскова (1269) — безуспешная осада Пскова войском Ливонского ордена.
 Осада Пскова (1299) — безуспешная осада Пскова войском Ливонского ордена.
 Осада Пскова (1323) — безуспешная осада Пскова войском Ливонского ордена.
 Осада Пскова (1480) — безуспешная осада Пскова магистром Ливонского ордена Бернхардом фон дер Борхом.
 Осада Пскова (1502) — безуспешная осада Пскова магистром Ливонского ордена Вальтером фон Плеттенбергом.
 Осада Пскова (1581—1582) — безуспешная осада Пскова войском Стефана Батория в конце Ливонской войны.
 Осада Пскова (1615) — безуспешная осада Пскова шведским войском в ходе Русско-шведской войны 1610—1617 гг.
 Осада Пскова (1650) — осада взбунтовавшегося города царским воеводой Иваном Хованским.